Niemcy:
 Anderten – dzielnica gminy Heemsen w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg/Weser

Osoby:
 Claus von Anderten – niemiecki oficer

Zobacz też:
 Misburg-Anderten